|-
| 144301 - ||  || 16 februarie 2004 ||  || 
|-
| 144302 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144303 Mirellabreschi ||  || 16 februarie 2004 ||  || 
|-
| 144304 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144305 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144306 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144307 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144308 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144309 - ||  || 16 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144310 - ||  || 16 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144311 - ||  || 16 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144312 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144313 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144314 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144315 - ||  || 17 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144316 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144317 - ||  || 18 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144318 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144319 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144320 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144321 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144322 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144323 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144324 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144325 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144326 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144327 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144328 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144329 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144330 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144331 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144332 - ||  || 21 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144333 Marcinkiewicz ||  || 20 februarie 2004 ||  || 
|-
| 144334 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144335 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144336 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144337 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144338 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144339 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144340 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144341 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144342 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144343 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144344 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144345 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144346 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144347 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144348 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144349 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144350 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144351 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144352 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144353 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144354 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144355 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144356 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144357 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144358 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144359 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144360 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144361 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144362 - ||  || 26 februarie 2004 ||  || 
|-
| 144363 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144364 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144365 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144366 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144367 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144368 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144369 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144370 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144371 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144372 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144373 - ||  || 20 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144374 - ||  || 22 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144375 - ||  || 22 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144376 - ||  || 25 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144377 - ||  || 26 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144378 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144379 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144380 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144381 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144382 - ||  || 29 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144383 - ||  || 22 februarie 2004 || Kitt Peak || 
|-
| 144384 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144385 - ||  || 26 februarie 2004 || Kitt Peak || 
|-
| 144386 - ||  || 27 februarie 2004 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 144387 - ||  || 16 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144388 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144389 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144390 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144391 - || 2004 EK || 11 martie 2004 ||  || 
|-
| 144392 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144393 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144394 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144395 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144396 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144397 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144398 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144399 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144400 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-